

Patronyme 

 Julien Dubuque (1762-1810), explorateur franco-canadien.

Toponyme 

 Dubuque, ville américaine de l'Iowa ;
 , ville américaine du Kansas.